Radu Mihai Păcurar (ur. 6 września 2001 w Braszowie) – rumuński skoczek narciarski, reprezentant klubu CSS Dinamo Râșnov. Uczestnik mistrzostw świata (2019) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W lutym 2014 zadebiutował w konkursie FIS Cupu w Râșnovie. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w październiku 2016 w tej samej miejscowości, zajmując 27. pozycję. Wystąpił na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2017, gdzie zajął 20. lokatę indywidualnie i 5. w drużynie. W sierpniu 2018 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 74. pozycję w Szczyrku. We wrześniu 2018 w Râșnovie zajął 2. lokatę w konkursie Pucharu Karpat.

W lutym 2019 wziął udział w mistrzostwach świata – na skoczni normalnej indywidualnie odpadł w kwalifikacjach (w tej części rywalizacji był 58.), a w zawodach mikstów zajął z rumuńską kadrą 12. lokatę. W sierpniu 2019 w Râșnovie zwyciężył w zawodach Pucharu Karpat. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni startował w grudniu 2019, zajmując 66. i 70. miejsce w konkursach FIS Cupu w Oberwiesenthal.

Jest medalistą mistrzostw Rumunii – indywidualnie zdobył brązowe medale w 2018 na skoczni średniej oraz w 2019 na skoczni średniej i normalnej. Stawał również na podium konkursów drużynowych – zdobył złoty medal w 2014 i 2019, a także srebrny w 2018 i 2020.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Păcurara na mistrzostwach świata – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Păcurara na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 2001